Distretto di Santa Cruz – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Santa Cruz – distretto del Perù nella regione di Cajamarca, provincia di Cutervo
Distretto di Santa Cruz – distretto del Perù nella regione di Cajamarca, provincia di Santa Cruz
Distretto di Santa Cruz – distretto del Perù nella regione di Loreto
Distretto di Santa Cruz – distretto del Perù nella regione di Ica
Distretto di Santa Cruz de Andamarca – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Huaral
Distretto di Santa Cruz de Cocachacra – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Huarochirí
Distretto di Santa Cruz de Flores – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Cañete
Distretto di Santa Cruz de Toledo – distretto del Perù nella regione di Cajamarca, provincia di Contumazá
Distretto di Santa Cruz de Chuca – distretto del Perù nella regione di La Libertad, provincia di Santiago de Chuco